OMK steht für:
 Oberste Motorradsport-Kommission, 1947 bis 1997 die Sporthoheit für den Motorradsport in der Bundesrepublik Deutschland
 Offene Methode der Koordinierung, Handlungsform der Europäischen Union
 Omak Airport (IATA-Code), Flughafen in Omak (Washington), US-Bundesstaat Washington
 United Metallurgical Company, russisch Объединенная металлургическая компания, kurz OMK, ein russischer Stahlhersteller

omk steht für:
 Omok (ISO-639-3-Code), ausgestorbene jukagirische Sprache in Sibirien

Siehe auch:
 Omak

OMK